Шасле може да се односи на:

 Шасле (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шасле (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона